Etymologia: ang. mole – kret, skin – skóra.

 moleskin – odzież
 moleskin –  tkanina

Zobacz też 
 Moleskine (notes)